Wakfu (televisieserie) - Franse animatieserie
 Wakfu (computerspel) - spel gelanceerd in 2012